Осада Булони:

 Осада Булони (1544) — Генрихом VIII в ходе англо-французской войны 1543—1546 годов
 Осада Булони (1544—1546) — дофином Генрихом и маршалом дю Бьесом в ходе англо-французской войны 1543—1546 годов
 Осада Булони (1549—1550) — коннетаблем Монморанси в ходе англо-французской войны 1549—1550 годов